Mount Pleasant steht für:

 Mount Pleasant (Henge), ein Henge-Monument in Dorset, England
 RAF Mount Pleasant, ein Flugplatz der Royal Air Force auf den Falklandinseln
 Mount Pleasant (Massachusetts), ein historisches Wohnhaus in den Vereinigten Staaten, NRHP-ID Nr. 86001851
 Mount Pleasant (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2011–2017)

Den Namen folgender Orte in Australien:
 Mount Pleasant (Australian Capital Territory) ein Hügel mit einer Gedenkstätte für australische Soldaten
 Mount Pleasant (New South Wales), ein Stadtteil von Wollongong
 Mount Pleasant (Queensland)
 Mount Pleasant (South Australia)
 Mount Pleasant (Western Australia)

Den Namen folgender Orte in Kanada:
 Mount Pleasant (Vancouver)
 Mount Pleasant (New Brunswick)
 Mount Pleasant (Cumberland County, Nova Scotia)
 Mount Pleasant (Inverness County, Nova Scotia)
 Mount Pleasant (Lunenburg County, Nova Scotia)
 Mount Pleasant (Digby County, Nova Scotia)
 Mount Pleasant (Queens County, Nova Scotia)
 Mount Pleasant (Peterborough County, Ontario)
 Mount Pleasant (York Regional Municipality, Ontario)
 Mount Pleasant (Perth County, Ontario)
 Mount Pleasant (Peel Regional Municipality, Ontario)
 Mount Pleasant (Hastings County, Ontario)
 Mount Pleasant (Lennox and Addington County, Ontario)
 Mount Pleasant (Brant County, Ontario)
 Mount Pleasant (Prince Edward Island)
 Mount Pleasant (Saskatchewan)
 Mount Pleasant No. 2, Saskatchewan
 Mount Pleasant Calgary, Alberta
 RCAF Station Mount Pleasant, Prince Edward Island

Den Namen folgender Orte im Vereinigten Königreich:
 Mount Pleasant (Bedworth), Warwickshire, England
 Mount Pleasant (Spennymoor), County Durham, England
 Mount Pleasant (Stockton-on-Tees), County Durham, England
 Mount Pleasant (Hampshire), England
 Mount Pleasant (Batley), West Yorkshire, England
 Mount Pleasant (Thurso), Caithness, Schottland
 Mount Pleasant (Merseyside), England
 Mount Pleasant (Swansea), Wales
 Mount Pleasant (London), England
 Royal Mail Mount Pleasant Sorting Office, die größte Sortierzentrale der Royal Mail
 Mount Pleasant Redoubt, eine ehemalige Befestigung auf der Marinebasis Devonport
 RAF Mount Pleasant, Falklandinseln
 Mount Pleasant (Gloucestershire), Stadtteil von Stroud in Gloucestershire

Den Namen folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mount Pleasant (Arkansas)
 Mount Pleasant (Florida)
 Mount Pleasant (Indiana)
 Mount Pleasant (Iowa)
 Mount Pleasant (Michigan)
 Mount Pleasant Township (Minnesota)
 Mount Pleasant (Mississippi)
 Mount Pleasant (Newark)
 Mount Pleasant (New York)
 Mount Pleasant (North Carolina)
 Mount Pleasant (Ohio)
 Mount Pleasant (Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Adams County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Washington County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant Township (Wayne County, Pennsylvania)
 Mount Pleasant (South Carolina)
 Mount Pleasant (Tennessee)
 Mount Pleasant (Texas)
 Mount Pleasant (Utah)
 Mount Pleasant (Frederick County, Virginia)
 Mount Pleasant (Washington)
 Mount Pleasant (Washington, D.C.)
 Mount Pleasant (Wisconsin), im Racine County
 Mount Pleasant (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Mount Pleasant Winery, in Augusta, Missouri

Sonstige Orte:
 Mount Pleasant (Christchurch), Neuseeland
 Mount Pleasant (Harare), Vorstadt von Harare, Simbabwe

Den Familiennamen folgender Personen:
 Frank Mount Pleasant (1884–1937), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch
 Mount Pleasant Radio Observatory
 Mount Pleasant Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller